В одиночному розряді тенісного турніру Sarasota Clay Court Classic 2002, який проходив в рамках Туру WTA 2002, Єлена Докич здобула титул, у фіналі перемігши Тетяну Панову 6-2, 6-2.

Сіяні гравчині 

  Єлена Докич (переможниця)
  Меган Шонессі (чвертьфінал)
  Аранча Санчес Вікаріо (1-ше коло)
  Тамарін Танасугарн (1-ше коло)

 Відсутня
 Дая Беданова (2-ге коло)
 Ай Суґіяма (1-ше коло)
 Відсутня
 Генрієта Надьова (2-ге коло)
 Тетяна Панова (фінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Sarasota Clay Court Classic